groep van Ornette Coleman
 term uit de televisiewereld; zie primetime